Nicolás Bravo fue un héroe de la Independencia de México y posterior Presidente de la República. En México su nombre se puede referir a:

Nicolás Bravo (1786 - 1854), político y militar mexicano;

Nicolás Bravo (Chihuahua), localidad del estado de Chihuahua; 
Municipio de Nicolás Bravo (Puebla), municipio del estado de Puebla; 
Nicolás Bravo (Puebla), localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior; 
Nicolás Bravo (Quintana Roo), localidad del estado de Quintana Roo; 
Nicolás Bravo (Sinaloa), localidad del estado de Sinaloa.